Влади́мир Никола́евич Бара́нов (род. 26 мая 1956, Рязань) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в многодетной семье, где, помимо него, росло ещё трое детей. Его мать работала экспертом-криминалистом, отец по профессии был агрономом, служил начальником областного управления сельского хозяйства (умер через 3 дня после рождения Владимира).

В 1974 году окончил рязанскую среднюю школу № 34 и отправился в Ярославль. Поступил в Ярославское театральное училище (сейчас Ярославский государственный театральный институт), где его педагогами стали народные артисты СССР Валерий Сергеевич Нельский и Фирс Ефимович Шишигин.

В 1976 году после получения диплома вошёл в труппу Ярославского театра драмы им. Ф. Г. Волкова, где прослужил три года, играя роли в спектаклях: «Серебряное копытце» по Бажову (Санчик), «Характеры» по Шукшину (Иван), «Гнездо глухаря» по пьесе Розова (Прохор), «Юность отцов» по пьесе Горбатова (Ефим), «Тревожный месяц вересень» по повести Смирнова (Человек с наганом).

В 1979 году выдающийся режиссёр, художественный руководитель Ленинградского ТЮЗа Зиновий Яковлевич Корогодский принял его в труппу театра, параллельно зачислив на третий курс своей студии в ЛГИТМиК (окончил в 1981 году).

В ТЮЗе Владимир Баранов проработал до 1996 года, потом перешёл в Молодежный театр на Фонтанке, где проработал 3 года.

Дебют Владимира Баранова на киноэкране состоялся в 1982 году. Режиссёр Геннадий Глаголев доверил 26-летнему актёру главную роль в биографическом фильме «Разбег», посвящённом молодым годам основоположника космических полётов Сергея Павловича Королёва. Через год сыграл лётчика-истребителя Сёмушкина в знаменитых «Торпедоносцах» Арановича. В 1986 году Баранов снялся сразу в двух фильмах-катастрофах: в следующем, поставленном Глаголевым, «Размах крыльев» (пассажир, лейтенант ВВС) и в ленте Дмитрия Светозарова «Прорыв», где исполнил одну из главных ролей, проходчика Шерстобитова. В 1990 году Владимир Баранов сыграл главную роль Толяна в драме режиссёра Михаила Никитина «Новая Шахерезада», а в следующем принял участие в известной криминальной комедии «Гений» режиссёра Виктора Сергеева.

В середине 1990-х, как и большинство артистов, Баранов почти не снимался, но потом вновь стал появляться на экранах, в основном, в сериалах про криминал, хотя были и работы в комедиях.

В 1999 году перешёл в Экспериментальный театр под руководством А. А. Праудина. На его сцене он выступал более десяти лет. Сотрудничал с Театром Сатиры на Васильевском, где играл Фоку в спектакле «Бабочки…», и с Театром «Русская антреприза», играя Антона в спектакле «Любимый месяц август».

С 2013 года Владимир Баранов играет в труппе Рязанского государственного областного театра для детей и молодёжи.

Творчество

Роли в театре 
Ярославский театр драмы им. Ф. Г. Волкова

 «Серебряное копытце» — Санчик
 «Характеры» — Иван
 «Гнездо глухаря» — Прохор
 «Юность отцов» — Ефим
 «Тревожный месяц вересень» — Человек с наганом

Ленинградский ТЮЗ

 «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» — Щенок Кутя
 «Конёк-Горбунок» — Отрок
 «Остановите Малахова!» — Школьник
 «Весенние перевёртыши» — Дюшка
 «Бемби» — Сын, Заяц
 «Наш Чуковский» — Клоп, Зайчик, Носорожек
 «Наш цирк» — Зверёныш
 «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе» — Карлик-гном, Торрин
 «Ронья — дочь разбойника» — Воспитанник банды Маттиса
 «Пиноккио» — Бригелла, Медоро
 «Комедия ошибок» — Дромио, первый купец, юноша, ученик
 «Гибель эскадры» — Юнга Кабака
 «Мамаша Кураж и её дети» — Швейцеркас
 «Покойный бес» — гробовщик Андриян Прохоров

Молодёжный театр на Фонтанке

 «Мещанин во дворянстве» — Ковьель
 «Трёхгрошовая опера» — клиент
 «Иван-царевич» — царь
 «Прикосновение» — шофёр

Экспериментальная сцена

 «Крокодил» — Ваня Васильчиков
 «Сизиф и камень» — Харон
 «Урок первый. Воскресенье» — Первый
 «Бесприданница» — Кнуров
 «Царь Pjotr» — Меншиков
 «Поющие призраки» — Михаил Кузмин
 «До свидания, Золушка!» — Король
 «Дом на Пуховой опушке» — Винни-Пух
 «Русский из Чикаго» — Глузман
 «Михаил Чехов. О технике актёра» — Епиходов
 «Фальшивый купон» — Смоковников, Министр Свентицкий, Старец Исидор

Фильмография 
 1982 — «Разбег» — Сергей Королёв — главная роль
 1983 — «Парк» — дружинник (нет в титрах)
 1983 — «Торпедоносцы» — лётчик-истребитель Сёмушкин
 1984 — «Восемь дней надежды» — Юра Николаенко, молодой шахтёр, оказавшийся в завале
 1985 — «Подвиг Одессы» — Ивановский
 1986 — «Прорыв» — проходчик Валерий Шерстобитов
 1986 — «Размах крыльев» — пассажир, лейтенант ВВС
 1987 — «Моонзунд» — вестовой Платов
 1988 — «Жизнь Клима Самгина» — Лаврушка
 1990 — «Новая Шахерезада» — Толян (роль озвучивал Андрей Краско)
 1990 — «Переход товарища Чкалова через Северный полюс» — бортмеханик
 1991 — «Гений» — лейтенант милиции Коля Рыжов («Гениями занимается исключительно Академия наук. Или КГБ.»)
 1992 — «Слава Богу, не в Америке…» — Андрюша
 1992 — «Странные мужчины Семёновой Екатерины» — работник трамвайного депо
 1993 — «Никотин» — Жан-Люк Годар
 1997 — «Улицы разбитых фонарей»-1 («Целую, Ларин») — скупщик золота Миша Корнеев (нет в титрах)
 1998 — «Агент национальной безопасности»-1(«Свет истины») — Лев Кучеров
 2001 — «Начальник каруселей» — эпизод
 2001 — «Сёстры» — дежурный в милиции
 2001 — «Тайны следствия»-1 — начальник РУБОП Василий Кузьмич
 2002 — «Агентство „Золотая пуля“» («Дело о заброшенной даче») — Василий Козлов
 2002 — «У нас все дома» — мастер-травильщик Борис Евгеньевич
 2003 — «Бабуся» — эпизод
 2003 — «Бандитский Петербург. Арестант» — участковый, старший лейтенант Александр Блинов
 2003 — «Русский ковчег» («Russian Ark») — Николай II
 2003 — «Улицы разбитых фонарей»-5 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2003 — «Чисто по жизни» — автомеханик Валера
 2004 — «Чёрный ворон» — председатель жюри
 2004 — «Агентство»-2 — целитель Дубов
 2004 — «Господа офицеры» — лесник Михаил Ильич
 2004 — «Легенда о Тампуке» — Бондаренко
 2004 — Опера. Хроники убойного отдела-1(«Час икс») — стукач
 2004 — «Спецназ по-русски»-2 («Сувенир») — эпизод
 2004 — «Улицы разбитых фонарей»-6 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2005 — «Братва» — капитан Плодожоров
 2005 — «Подлинная история поручика Ржевского» — Николай Петрович Базаров / Наполеон
 2005 — «Риелтор» — участковый
 2005 — «Танцуют все!» — эпизод
 2005 — «Улицы разбитых фонарей»-7 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2006 — «Секретные поручения» — Паршнов
 2006 — «Синдикат» — эпизод
 2006 — «Улицы разбитых фонарей»-8 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2007 — «Агитбригада „Бей врага!“» — житель деревни Слушка Витюня
 2007 — «Группа „Zeta“» — Андреев
 2007 — «Дюжина правосудия» — Руслан Елин
 2007 — «Омут» — Жорик
 2007 — «Поводырь» — врач-кардиолог
 2007 — «Янтарный барон» — Федул Борисович
 2008 — «Азиат» — доктор
 2008 — «Взятки гладки» — эпизод
 2008]— «Гаишники» («Криминальный профессор») — водитель грузовика
 2008 — «Дилер» («Портрет императора») — Николай II
 2008 — «Дорожный патруль»-2 («Пуля для инкассатора») — врач
 2008 — «Похороните меня за плинтусом», фильм-спектакль — «карлик-кровопийца» Толик
 2008 — «Придел Ангела» — эпизод (в титрах не указан)
 2008 — «Улицы разбитых фонарей»-9 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2009 — «Литейный»-4 («Частное дельце») — коллега
 2009 — «Личное дело капитана Рюмина» — консьерж
 2009 — «Любовь под грифом „Совершенно секретно“»-2 — Павел
 2009 — «Морские дьяволы»-3 («Варяг») — дядя Ваня
 2009 — «Смерть Вазир-Мухтара» — Николай Николаевич
 2009 — «Фокусник» — врач
 2009 — «Шпильки»-2 — милиционер
 2009 — «Улицы разбитых фонарей»-10 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2010 — «ППС» («Юморист») — инженер
 2011 — «Дороженька» (короткометражный) — эпизод
 2011 — Защита свидетелей — проводник
 2011 — «Литейный»-6 («Угроза») — пьяница
 2011 — «Маяковский. Два дня» — эпизод
 2011 — «Ментовские войны»-6 («Исполнитель желаний») — подполковник милиции Сан Саныч Сторожев
 2011 — «Опергруппа»-2 — Петр Мельников
 2011 — «Улицы разбитых фонарей»-11 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2011 — «Чужой район» («Ритуал») — Владимир Петров
 2011 — «Я ему верю» («Охота за наследием») — гинеколог
 2011 — «Я ехала домой…» — бухгалтер
 2012 — «Зимний круиз» — участковый Павел Николаевич Точилин
 2012 — «Улицы разбитых фонарей»-12 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2012 — «Хвост» — санитар морга Сивцов
 2013 — «Дознаватель»-2 — Гвоздев
 2013 — «Пепел» — Антоныч
 2013 — «Улицы разбитых фонарей»-13 — участковый Павел Николаевич Точилин
 2013 — «Чужой район»-2 («Отрава») — Владимир Александрович Попов
 2014 — «Ленинград 46» («Чемпион города») — рыбак

Дубляж фильмов и мультфильмов
 2004 — «Приключение Тигрули» — Винни
 2004 — «Приключения Винни» — Винни
 2004 — «Весенние денёчки с малышом Ру» — Винни
 2005 — «Винни и Слонотоп» — Винни
 2005 — «Новые приключения Винни-Пуха» — Винни-Пух (Дубляж от «Невафильма», версия первая)
 2006 — «Большой фильм про поросёнка» — Винни
 2007—2010 — «Мои друзья Тигруля и Винни» — Винни
 2010 — «Новые приключения Винни-Пуха» — Винни/Второстепенные роли(1 сезон) (Дубляж от «Невафильма», версия вторая)
 2011 — «Медвежонок Винни и его друзья» — Винни
 2012 — «Большое приключение Пуха: В поисках Кристофера Робина» — Винни
 2018 — «Кристофер Робин» — Винни/Взрослый Кристофер Робин(трейлеры)

Примечания

Ссылки 
 Баранов Владимир Николаевич
 Баранов Владимир Николаевич. Биография.
 ЧУДОВИЩЕ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ. ВЛАДИМИР БАРАНОВ
 «Сусальный ангел смотрит в щелку»
 Вариации
 Артист рязанского ТЮЗа Владимир БАРАНОВ — об актёрском рае, участковом Точилине и конной милиции на спектаклях

Персоналии:Рязанский ТЮЗ
Актёры телевидения России